Maximilianstraße steht für:

 Maximilianstraße (Augsburg), Innerortsstraße in Augsburg
 Maximilianstraße (Bad Reichenhall), Innerortsstraße in Bad Reichenhall
 Maximilianstraße (Bayreuth), Innerortsstraße in Bayreuth
 Maximilianstraße (Lindau), Innerortsstraße in Lindau (Bodensee)
 Maximilianstraße (München), Innerortsstraße in München
 Maximilianstraße (Regensburg)
 Maximilianstraße (Speyer), Innerortsstraße in Speyer
 U-Bahnhof Maximilianstraße, U-Bahnhof in Nürnberg

Siehe auch:
 Maxstraße